Sova oder Șova ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Sova (1864–1928), tschechischer Schriftsteller
 Dan Șova (* 1973), rumänischer Politiker

Sova oder SOVA steht für:
 Sova, Sozialistische Verlagsauslieferung GmbH
 (2647) Sova, Asteroid
 Slovenska Obveščevalno-Varnostna Agencija (SOVA), slowenischer Nachrichtendienst
 Soft Output Viterbi Algorithmus, Variante des Viterbi-Algorithmus
 SOVA Center, siehe SOWA-Zentrum

Siehe auch:
 Sowa
 Sowah